Broerne kan have flere betydninger:
 Primær betydning: Broerne – flertal af bro - en ingeniørvidenskablig konstruktion.
 Broerne - kort for brokvarterne
 Broerne - kort for Københavns brokvarterer
 Broerne (Lolland) - bebyggelse på Lolland i Stokkemarke Sogn

Se også 
 Bro (flertydig)
 Broerne til Slotsholmen
 Broerne I Madison County - film